2 miejscowości w Polsce:
 Wójcinek – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów
 Wójcinek – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek